Gordon Campbell (1886–1953) – brytyjski oficer, polityk
 Gordon Peter Campbell (1898-1964) – kanadyjski polityk, senator
 Gordon Campbell (1921-2005) – brytyjski polityk, minister
 Gordon Campbell (ur. 1948) – kanadyjski polityk, dyplomata